Apexolichus är ett släkte av spindeldjur. Apexolichus ingår i familjen Pterolichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Apexolichus